Владимир Якимович Данчевский (; 16 мая 1936 года, с. Угерско, гмина Угерско, Стрыйский повят, Станиславовское воеводство Польская Республика) — украинский государственный деятель, депутат Верховной рады Украины I созыва (1990—1994).

Биография 
Родился 6 августа 1947 года в селе Угерско Стрыйского повята Станиславовского воеводства Польской Республики (ныне в Стрыйском районе Львовской области Украины) в семье крестьян.

Окончил Львовский лесотехнический институт по специальности «инженер-технолог деревообработки».

С 1957 года работал на предприятиях в РСФСР. С 1965 года был начальником цеха, затем заместителем директора по производству Мукачевского мебельного комбината. С 1980 года работал директором Мукачевского завода торгового оборудования, с 1984 года — директором Мукачевской экспериментальной лыжной фабрики.

Являлся членом КПСС с 1968 года, избирался депутатом Мукачевского городского совета.

В 1990 году в ходе первых альтернативных парламентских выборов в Украинской ССР был выдвинут кандидатом в народные депутаты трудовым коллективом Днепропетровского завода тяжелых прессов, 18 марта 1990 года в первом туре был избран народным депутатом Верховного совета Украинской ССР XII созыва (в дальнейшем — Верховной рады Украины I созыва) от Мукачевского избирательного округа № 168 Закарпатской области, набрал 58,15% голосов среди 9 кандидатов. В парламенте являлся членом комиссии по вопросам обороны и государственной безопасности. Депутатские полномочия истекли 10 мая 1994 года.

Ссылки 
 Данчевский Владимир Якимович на сайте Верховной рады Украины 
 Довідка: Данчевський Володимир Якимович 

Персоналии:Мукачево
Выпускники Национального лесотехнического университета Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Члены КПСС